Mihály András (1917–1993) Kossuth-díjas zeneszerző, karmester, gordonkaművész, az Operaház igazgatója
 Mihály András (1952) orvos, anatómus, hisztológus, egyetemi tanár